Naselja u Sloveniji:
 Vurmat (Podvelka, Slovenija), naselje u općini Podvelka
 Vurmat (Selnica ob Dravi, Slovenija), naselje u općini Selnica ob Dravi